Валькірія — персонаж скандинавської міфології.
 «Валькірія» — опера Ріхарда Вагнера з тетралогії «Кільце Нібелунга».
 XB-70 Валькірія — американський надзвуковий літак.
 АСУ-1 «Валькірія» — український безпілотний авіаційний комплекс
 Valkyria — шведський музичний гурт.
 Операція «Валькірія» — змова Німецького опору з метою вбивства Гітлера.
 Операція «Валькірія» — фільм 1971 року режисера Франца Петера Вірта про спробу вбивства високопоставленими офіцерами вермахту Адольфа Гітлера.
 «Операція „Валькірія“» — фільм 2008 року режисера Брайана Сінгера з Томом Крузом в головній ролі про спробу замаху високопоставлених офіцерів вермахту на Адольфа Гітлера.
 «Валькірія» — південноафриканська реактивна система залпового вогню.
 «Валькірія» — прототип бойового людиноподібного робота від НАСА.